Гакафот — еврейский термин.

  — в иудаизме синагогальная процессия вокруг возвышения на праздник Кущей (Суккот).
 Гакафот — в иудаизме процессии со свитками Завета на праздник Симхат-Тора.
 Гакафот — у сефардов процессия вокруг могилы перед погребением.

Примечания